Blennoriopsis är ett släkte av svampar. Blennoriopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blennoriopsis